Perritos puede referirse a:

 El nombre común de la planta Antirrhinum majus.
 El nombre común de la planta Salix pedicellata.